Ebersbach (Görlitz), une ville de Saxe, Allemagne
 Ebersbach (Saxe-du-Milieu), une commune de Saxe, Allemagne
 Ebersbach (Meissen), une commune de Saxe, Allemagne
 Ebersbach an der Fils, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne